Schlenzer bezeichnet
 Schlenzer, Ortsteil der brandenburgischen Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming
 Schlenzer, ein nach einer bestimmten Technik vollzogener Schuss im (Eis-)Hockey und Fußball, siehe Schlenzen